Sofia av Mecklenburg, född 4 september 1557 i Wismar, död 4 oktober 1631 i Nykøbing Falster, var en dansk och norsk drottning 1572–1588, samt regent av Schleswig-Holstein 1590–1594, gift med kung Fredrik II av Danmark. Hennes föräldrar var hertig Ulrik III av Mecklenburg och prinsessan Elisabet av Danmark.

Biografi

Drottning 
Den 20 juli 1572, då Sofia endast var fjorton år gammal, gifte hon sig med sin kusin Fredrik som var 38 år. Äktenskapet ska dock ha varit harmoniskt och hon beskrivs som en engagerad förälder. Hon räknades som en av tidens mest lärda drottningar. Hon var intresserad av vetenskap och folkvisor, och besökte den danske astronomen Tycho Brahe.

Regent 
Sofia hade ingen makt under sin makes levnadstid. Då den äldste sonen blev kung av Danmark 1588, men ännu var omyndig, fick hon ingen plats i förmyndarregeringen. Däremot blev hon regent av Schleswig-Holstein 1590, som representant för sonen. Under den här tiden arrangerade hon makens begravning, sina barns äktenskap och hemgift och sitt eget underhåll utan rådets samtycke. Hon kom i konflikt med riksrådet under förmyndarstyrelsen för Kristian IV, då hon förgäves sökte förvärva hertigdömena Schleswig och Holstein åt sina båda yngre söner. Sonen förklarades myndig 1593, men Sofia lämnade inte ifrån sig makten förrän året efter.

Senare liv 
Hon drog sig sedan tillbaka till Nykøbing slott i Nykøbing Falster, där hon levde sina sista år. Hon sysselsatte sig med studier i kemi, astronomi och annan vetenskap samt renovering av slottet. Hon ägnade sig också åt handel och penninglån och lånade flera gånger pengar åt sonens krig. År 1628 satte hon stopp för en anklagelse mot sonsonen Kristians mätress, Anne Lykke, som troddes vara häxa. Sofia dog som en av nordeuropas rikaste kvinnor.

Barn 
 Elisabet (1573–1625), gift med hertig Henrik Julius av Braunschweig-Wolfenbüttel
 Anna (1574–1619), gift med kung Jakob I av England (stamfader till huset Stuart av England)
 Kristian (1577–1648), kung av Danmark och Norge 1588–1648
 Ulrik (1578–1624), biskop av Schleswig 1602–1624
 Hans August (död i späd ålder)
 Augusta (1580–1639), gift med hertig Johan Adolf av Holstein-Gottorp 
 Hedvig (1581–1641), gift med kurfurst Kristian II av Sachsen 
 Hans (1583–1602)

Anfäder

Referenser 

 https://web.archive.org/web/20050314033747/http://www.rosenborgslot.dk/v1/person.asp?PersonID=12&countryID=2&PersonTypeID=2
 http://www.thepeerage.com/p10139.htm
 http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1348/origin/170/

Externa länkar 
 Womeninpower1570

Norges drottningar
Kvinnor
Födda 1557
Avlidna 1631
Huset Mecklenburg
Danmarks drottningar
Kvinnliga regenter under 1500-talet